

Società 
 Lockdown – protocollo d'emergenza che impone restrizioni alla libera circolazione delle persone

Cinema 
 Lockdown – film del 1990 diretto da Frank Harris 
 Lockdown - Dietro le sbarre (Lockdown) – film del 2000 diretto da John Luessenhop
 Lockdown – film del 2021 diretto da Joel Lamangan

Musica 
 Lockdown – singolo di Koffee del 2020
 Lockdown – album di Gianni Celeste del 2021

Sport 
Lockdown – evento di wrestling organizzato dalla Total Nonstop Action Wrestling